В соревнованиях по парусному спорту на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие 350 спортсменов (175 мужчин и 175 женщин), которые будут соревноваться за 10 комплектов наград (5 у мужчин, 4 у женщин и 1 в смешанном классе). Каждая страна может быть представлена только одним экипажем в каждой дисциплине и не более чем 15-ю спортсменами всего (8 мужчин и 7 женщин).

Правила квалификации 
Квалификационный отбор на летние Олимпийские игры 2020 года должен был пройти с 1 июня 2018 года по 1 июня 2020 года, но из-за пандемии коронавируса некоторые отборочные соревнования были перенесены на 2021 год. Основным этапом отбора стал чемпионат мира по парусному спорту 2018 года, во время которого была роздана 101 квота. Ещё 6 квот в классах Лазер у мужчин и Лазер Радиал у женщин были разыграны в рамках Азиатских игр 2018 года и Панамериканских игр 2019 года. Оставшиеся квоты были розданы на чемпионатах мира в отдельных классах (61 квота) и в рамках континентальных отборочных регат (68 квот). Помимо этого, по 2 оставшихся квоты в классах Лазер и Лазер Радиал были розданы трехсторонней комиссией.

Стране-хозяйке Игр, Японии, гарантировано по 1 квоте в каждой дисциплине.

Квалификационные соревнования

Распределение квот 
Ниже представлено количество квот. В классах 470, 49-й, 49-й FX, и Nacra 17 экипаж состоит из двух спортсменов.

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

Мужчины

RS:X

Лазер

Финн

470

49-й

Женщины

RS:X

Лазер Радиал

470

49-й FX

Смешанный класс

Накра 17

Примечания

Ссылки 

Парусный спорт